Фе́ллер () — немецкая или еврейская фамилия, вариант — Фёллер ().

Известные носители:
 Феллер, Александр — итальянский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол
 Феллер, Андрей Александрович (род. 1988) — российский лыжник.
 Феллер, Владимир Рафаилович (род. 1961) — дирижёр, Заслуженный артист России.
 Феллер, Йозеф (1944—2013) — люксембургский шахматист.
 Феллер, Ксения Владимировна (род. 1990) — российская лыжница.
 Феллер, Мануэль (род. 1992) — австрийский горнолыжник.
 Феллер, Рене (1942—2019) — нидерландский футбольный тренер.
 Фёллер, Руди (род. 1960) — немецкий футболист и тренер.
 Феллер, Себастьян (род. 1991) — французский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Феллер, Уильям (1906—1970) — американский математик
  (1735—1802) — бельгийский иезуит, автор исторического словаря.
 Феллер, Харальд — дипломатический деятель Швейцарии в годы Второй мировой войны.

Примечания